Маражо может означать:

 Маражо — крупнейший остров Бразилии.
 Маражо — архипелаг в устье реки Амазонки.
 Маражо — залив в Бразилии.
 Маражо — административно-статистический мезорегион в Бразилии.

Фамилия 
 Маражо, Джонни (род. 1993) — мартиникский футболист.